Ле-Мени́ль-Симо́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Ле-Мениль-Симон — в департаменте Кальвадос.
 Ле-Мениль-Симон — в департаменте Эр и Луар.